Aín, municipi del País Valencià a la comarca de la Plana Baixa
 Ain (departament), departament francès a la regió d'Alvèrnia-Roine-Alps
 Riu Ain, riu francès afluent del Roine.
 Al-Ain, ciutat de l'Emirat d'Abu Dhabi 
 Al-Ain SCC, club de futbol de la ciutat d'Al-Ain.
 Ain és una estrella situada a la constel·lació del Taure.